Fúze znamená spojení, sloučení či splynutí,  může být:

fyzika
 jaderná fúze – fyzikální proces slučování atomových jader, princip činnosti vodíkové bomby, proces, díky němuž svítí hvězdy, ale také jeden z potenciálních zdrojů energie v budoucnosti.
 termonukleární fúze – jaderná fúze uskutečněná za vysokých teplot
 studená fúze

obchod
 fúze (obchod) – slučování (splynutí) dvou či více obchodních společností do jednoho celku, jedná se o proces afilace podnikatelských subjektů.

biologie
 buněčná fúze – různé formy spojování živých buněk
 fúze (chromozomy) – fúze dvou a více chromozomů do jednoho jediného chromozomu
 krevní transfuze 

lingvistika
 fúze (lingvistika) – splynutí více morfémů do jednoho morfu

literatura
 Teorie strun – Fúze – sci-fi román z prostředí Star Treku
gastronomie

 fusion kuchyní –  v překladu se jedná o fúzi kuchyní čili sloučení alespoň dvou tradičních kuchyní z různých zemí – spojit se dají ingredience, recepty nebo techniky.

Související články 
 Infuze
 Fusion – více významů

Externí odkazy